Il gruppo della nenadkevichite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della labuntsovite.

Minerali del gruppo della nenadkevichite 
 Korobitsynite
 Nenadkevichite

Bibliografia 
 

nenadkevichite